Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 450 dans le monde.

 Route fédérale 450 en Allemagne
 RS-450 au Brésil
 Route 450 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 450 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 450 en France
 Autoroute A450 en France
 Route régionale 450 en Slovénie